Seaton ist der Name folgender Orte:

im Vereinigten Königreich
 Seaton (Aberdeen)
 Seaton (Cornwall)
 Seaton (Cumbria)
 Seaton (Devon)
 Seaton (County Durham)
 Seaton (Kent)
 Seaton (Northumberland)
 Seaton (Rutland)
 Seaton (East Yorkshire)

in den Vereinigten Staaten
 Seaton (Arkansas)
 Seaton (Illinois)
 Seaton (Missouri)
 Seaton (Texas)
 Seaton Spring (Tennessee)

Seaton ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Seaton (* 1964), US-amerikanische Ruderin
 Fred Andrew Seaton (1909–1974), US-amerikanischer Politiker
 George Seaton (1911–1979), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Produzent

 Sir John Colborne, 1. Baron Seaton, GCB, GCMG, GCH, PC (1778–1863), britischer Feldmarschall und Kolonialverwalter
 Lynn Seaton (* 1957), US-amerikanischer Bassist
 Mary Seaton (* 1956), US-amerikanische Skirennläuferin

 Nigel Seaton, Chemieingenieur
 Robert C. Seaton (1853–1915), britischer Klassischer Philologe
 Samuel Weymouth Tapley Seaton (* 1950), Generalgouverneur von St. Kitts und Nevis
 Taylor Seaton (* 1990), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 Tom Seaton (1887–1940), US-amerikanischer Baseballspieler
 William Winston Seaton (1785–1866), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Seaton-Gletscher, Gletscher im Kempland, Antarktika
 Mount Seaton, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika